Die Ungarische TT (ungarische Tourist Trophy) war ein internationales Motorrad-Rennen. 

Es wurde zwischen 1924 und 1931 acht Mal ausgetragen. Veranstalter war der königliche ungarische Automobilklub. Als Strecke diente eine Strecke nahe Budapest, die anfangs eine Länge von 14 Kilometern hatte und ab 1926 oder 1927 auf 12,5 km verkürzt wurde.

Beim 350-cm³-Rennen der 1928er Auflage kam der österreichische Puch-Werksfahrer Rupert Karner ums Leben. Er kam, wohl auf einer D.S.H. mit MAG-Motor unterwegs, bei etwa 130 km/h von der Strecke ab und prallte mit dem Kopf gegen einen Kilometerstein. Er wurde mit einem Schädelbasisbruch und weiteren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz nach der Ankunft verstarb.

Siegerliste 

Im Jahr 1932 wurden von der Regierung in Budapest die Rennen in der Stadt verboten. Deshalb veranstaltete der königliche ungarische Automobilklub im November 1932 ein Rennen auf einer unbekannten Strecke, das nicht unter dem Namen Ungarische TT ausgetragen wurde.

Einigen Quellen nach wurde im Mai 1933 die letzte Ungarische TT, wiederum in Budapest ausgetragen. 

Ebenfalls im Jahr 1933 wurde in Sopron ein Länderkampf Austria vs. Hungaria veranstaltet, den Ungarn mit 137 zu 64 Punkten gewann.

Verweise

Weblinks

Einzelnachweise 

Motorradrennen
Motorsportwettbewerb in Ungarn
Erstveranstaltung 1924